Уолтер Эдвард Брода (, 15 мая 1914, Брендон, Манитоба, Канада — 17 октября 1972) — канадский хоккеист, вратарь. Провёл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера 
Канадский игрок украинского происхождения Турк Брода родился 15 мая 1914 года в Брендоне (Манитоба). Брода начал свою хоккейную карьеру в клубе «Брендон Натив Сонс», выступавшем в юниорской хоккейной лиге Манитобы. В сезоне 1932/33 «Сонс» выиграли Мемориальный кубок, трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги.

В 1935 году Турк Брода подписывает свой первый профессиональный контракт с клубом Интернациональной хоккейной лиги «Детройт Олимпикс». В 1936 году тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Конн Смайт, приехавший просматривать другого вратаря, обратил внимание на голкипера «Олимпикс» и решил приобрести именно его.

В 1941 году Брода выигрывает свой первый «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ. А уже в следующем году он завоёвывает и свой первый Кубок Стэнли. В 1943 году Брода был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После демобилизации в 1945 году он возвращается в состав «Торонто». В течение следующих семи лет он ещё четырежды выигрывал Кубок Стэнли и один раз «Везина Трофи». В 1952 году Турк Брода завершает свою хоккейную карьеру.

В 1967 году Турк Брода был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. 

17 октября 1972 года, в возрасте 58 лет, после перенесённого сердечного приступа, Уолтер Эдвард Брода скончался. В 1998 году под номером 60 включён в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (5): 1942, 1947, 1948, 1949, 1951
 Обладатель Везина Трофи (2): 1941, 1948
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1947, 1948, 1949, 1950
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1967
 Включён под номером 60 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998)
 Включён в * Список 100 величайших игроков НХЛ по версии лиги (2017).

Клубная карьера 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, С = Игры на ноль, ПС = Пропущено в среднем за игру

Ссылки 
 Биография Турка Броды  на Legends of Hockey 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Везина Трофи
Хоккейные вратари
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами